

Astronomia 
 20495 Rimavská Sobota – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Slovenia
 Murska Sobota – città nella regione nord-orientale
 Murska Sobota – comune cittadino
 Slovacchia
 Distretto di Rimavská Sobota – distretto nella regione di Banská Bystrica
 Rimavská Sobota – città nella regione di Banská Bystrica
 Spišská Sobota – città nella regione di Prešov

Persone 
 Waldemar Sobota – calciatore polacco